Marco Cornaro (doża)
 Marco Cornaro (kardynał)